

Biologia 
 Morena o murena – nome comune del pesce Muraena helena

Geologia
 Morena – accumulo di detriti rocciosi

Geografia

India
 Distretto di Morena – distretto del Madhya Pradesh
 Morena – capoluogo del distretto omonimo

Italia
 Morena – frazione di Tricesimo in provincia di Udine
 Morena – località (non frazione) di Reana del Rojale in provincia di Udine
 Morena – zona urbanistica 10L del Municipio Roma VII (ex Municipio Roma X) di Roma Capitale.
 Casal Morena – zona Z. XIX di Roma Capitale

Altro 
 Morena - singolo di Antonia Iacobescu del 2010
 Morena – forma femminile del nome proprio di persona italiano Moreno
 Morena (Movimiento Regeneración Nacional) – partito politico messicano

Altri progetti